Un període:
 Història: un període històric concret o era.
 Geologia: una unitat de l'escala dels temps geològics, més curta que un període però més llarga que una edat.
 Cosmologia: una fase en el desenvolupament de l'Univers amb unes propietats característiques.

Un moment en el temps:
 Astronomia: una època (astronomia) és una data concreta a la qual fan referència les coordenades celestes o els elements orbitals d'un cos celeste.
 Cronologia: una època (data) és un instant escollit com a origen d'una escala de temps particular.
 Neurociència: un pas en el procés d'entrenament d'una xarxa neuronal artificial.

Vegeu també 
 EPOCA, un grup armat independentista català
 EPOCA (informàtica), portal d'accés dels empleats públics de Catalunya.